Abtei Sainte-Scholastique steht für:
Abtei Sainte-Scholastique (Dourgne)
Abtei Sainte-Scholastique (Juvigny)